Tate kan som auktorsförkortning betyda:

 George Henry Hamilton Tate
 Donald Eugene Tate

Robotskapade auktorsförkortningar